A 2006. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női műlesiklás versenyszámát február 22-én rendezték Sestriere-ben. A versenyt a svéd Anja Pärson nyerte meg. A Magyarországot képviselő Tuss Réka a 49. helyen végzett.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí a 2006. évi téli olimpiai játékokon